Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Rod Laver e Dennis Ralston che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (quarti di finale)
 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (secondo turno)

 Mark Cox /  Cliff Drysdale (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (secondo turno)
 Arthur Ashe /  Tom Okker (secondo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1976